Sales (grup humà), poble de la Sarmàcia europea, a la vora del riu Salis a la regió de Livònia
 Toponímia:
 Sales (Alta Savoia), municipi francès al departament de l'Alta Savoia 
 Sales de Llierca, municipi de la comarca de la Garrotxa, a les Comarques Gironines
 Sales e Pratvièlh, municipi francès al departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Barranc de Sales, barranc a la Selva del Camp (Baix Camp)
 Castell de Sales, edifici del municipi de Sales de Llierca (Garrotxa) 
 Cranves-Sales, municipi francès al departament de l'Alta Savoia 
 Biografies:
 Agustí Sales i Alcalà (Valljunquera, 1707 - València, 1774), escriptor
 Lluís Sales (València, 1745 - Navaixes, 1807), missioner
 José María Sales Reig (Borriana, 1843 - València, 1912), advocat, propietari i polític valencià
 Manuel Sales i Ferré (Ulldecona, 1843 - Vinaròs, 1910), filòsof, historiador i publicista
 Jacob Sales Reig (València, 1849 - Madrid, 1905), polític i dramaturg 
 Ramon Sales i Amenós (La Fuliola, 1893 - Barcelona, 1936), sindicalista català
 Lluís Sales Boli (Castelló de la Plana, 1908 - 1981), pintor, folklorista i escriptor
 Joan Sales i Vallès (Barcelona, 1912 – 1983), escriptor i editor 
 Núria Sales i Folch (Barcelona, 1933), historiadora catalana
 Pepe Sales o Josep Sales i Coderch (Barcelona, 1954 - Vallclara, 1994), poeta, compositor i pintor català
 Jordina Sales i Carbonell (Igualada, 1971), historiadora i arqueòloga catalana
 Martí Sales i Sariola (Barcelona, 1979), escriptor, traductor i músic